Catching a Tartar – film del 1905 diretto da Charles Raymond
 Catching a Tartar – film del 1908 diretto da Lewin Fitzhamon